Управление делами Президента Республики Казахстан (УДП РК) — центральный государственный орган с прямой подчиненностью Главе государства.

УДП РК обеспечивает поддержку деятельности Президента, Администрации Президента, Правительства и Парламента Республики Казахстан.

Функции 
В соответствии с законодательством, на Управление делами Президента РК возложено исполнение следующих задач:

•         материально-техническое обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, центральных государственных органов - Администрации Президента, Правительства и Парламента РК, а также социально-бытовое обслуживание сотрудников центральных госорганов;

•         финансово-хозяйственное и иное обеспечение деятельности и мероприятий, проводимых с участием Президента Республики Казахстан, в том числе совещаний, конференций и других государственных мероприятий, проводимых Правительством РК и Администрацией Президента РК;

•         транспортное и медицинское обслуживание, организация санаторно-курортного лечения и отдыха сотрудников центральных госорганов;

•         управление организациями, подведомственными УДП РК;

•         совершенствование организационно-экономического механизма управления подведомственными организациями УДП РК, контроль за использованием и сохранностью государственного имущества, управление и распоряжение которым возложено на Управление делами Президента Республики Казахстан.

Подведомственные организации УДП РК также оказывают широкий спектр услуг населению и являются площадками распространения передового опыта для всей страны.

История 
 Управление делами Президента создано в структуре Аппарата Президента Казахской ССР и Кабинета Министров Казахской ССР согласно постановлению Президента Казахской ССР от 13.08.1991г. № 398. 4 августа 1994 года Управление делами Президента РК получило статус центрального государственного органа.

Подведомственные организации 
на 2023 год:

·      ГУ «Управление материально-технического обеспечения»: 

1. РГП на ПХВ «Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения»

2. РГП на ПХВ «Дирекция административных зданий Управления материально-технического обеспечения»

3. РГП на ПХВ «Инженерный центр Управления материально-технического обеспечения»

4. РГП на ПХВ «Институт парламентаризма» Управления материально-технического обеспечения

·      ГУ «Медицинский центр УДП РК»: 

1. РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» 

2. РГП «Детский сад «Қарлығаш» Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан»

3. РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан»

4. АО «Центральная клиническая больница» 

5. АО «Центр медицинских технологий и информационных систем»

6. АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес»  

7. Филиал «Алматы» АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес» (Санаторий «Алматы Resort»)

·      ГУ «Государственный национальный природный парк «Бурабай» 

·      АО «Отель «Алатау»

·      НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» 

·      РГП на ПХВ «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК» УДП РК"

·      РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК

·      РГП «Автохозяйство УДП РК» 

·      РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» (en:Berkut Air)

·      РГП на ПХВ «Инженерно-технический центр» УДП РК 

·      ТОО «Казстройсистема» 

·      ТОО «Бурабай даму»

Руководство 
 
 
 Калмурзаев, Сарыбай Султанович 16 июня 2003 года
 Досмуханбетов, Темирхан Мынайдарулы 20 марта 2004 года
 Умбетов, Серик Абикенович 13 апреля 2011 года
 Бисембаев, Абай Айдарханович 4 мая 2015 года
 Баттаков, Ерлан Еркинович 21 марта 2019 года
 Дадебаев, Айбек Аркабаевич с 11 января 2022 года

Примечания 

Государственные организации Казахстана